

Arte 
L'appuntamento, dipinto di Pablo Picasso (1909)

Cinema 
L'appuntamento – film diretto da Giuseppe De Liguoro (1914)
L'appuntamento (Le rendez-vous) – film del 1961 diretto da Jean Delannoy
L'appuntamento – film diretto da Giuliano Biagetti (1977)
L'appuntamento – film diretto da Veronica Bilbao La Vieja (2001)
L'appuntamento – cortometraggio diretto da Gianpiero Alicchio (2013)

Letteratura 
L'appuntamento (The Assignation) – racconto di Edgar Allan Poe del 1834
 L'appuntamento (Le rendez-vous) – racconto di Guy de Maupassant del 1889
L'appuntamento – romanzo giallo di Francis M. Jr Nevins

Musica 
L'appuntamento – canzone di Ornella Vanoni (1970)
L'appuntamento – album di Ornella Vanoni del 1990

Televisione 
L'appuntamento – programma televisivo del 1973 con Walter Chiari e Ornella Vanoni